Провінція і автономна спільнота Кантабрія на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 102 муніципалітети:

Примітки